Jacob de Gheyn (I) (ca. 1532-1582) 
Jacob de Gheyn (II) (1565-1629), de zoon van Jacob de Gheyn (I), de bekendste kunstenaar en tekenaar van de muisjes.
Jacob de Gheyn (III) (1596-1644), de zoon van Jacob de Gheyn (II)